Tailly ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Tailly (Ardennes) im Département Ardennes
 Tailly (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Tailly (Somme) im Département Somme